Kinga Stefańska (* 22. Januar 1980 in Sosnowiec) ist eine polnische Tischtennisspielerin. Sie ist Mannschaftsführerin des polnischen Spitzenclubs im Damen-Tischtennis KTS Tarnobrzeg, wo sie derzeit (2013) mit Nationalspielerinnen wie Li Qian, Renáta Štrbíková oder Han Ying zusammen spielt.

Von 1995 bis 2012 nahm Kinga Stefańska an sieben Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen.

Stefańska schloss 2006 ein Studium in Informatik und Unternehmensführung an der Universität Rzeszów ab.

Erfolge 
 18-mal Polnischer Mannschaftsmeister
 4-mal Finale des Mannschafts-Europacups (mit KTS Tarnobrzeg)
 Teilnahme als Reservistin in der Polnischen Mannschaft an den Olympischen Spielen 2012 in London
 2-mal Polnische Meisterin im Einzel (2000, 2002)
 Polnische Meisterin im Doppel (mit Xu Jie 2006)
 Polnische Meisterin im Mixed (mit Michał Dziubański 1999)
 Polnischer Vizemeister im Doppel (mit Izabela Frączak 1999)

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 3. November 2013)
 Ergebnisse in der nationalen Liga 2012/13

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Polen)
Tischtennisspieler (KTS Tarnobrzeg)
Polnischer Meister (Tischtennis)
Pole
Geboren 1980
Frau